kowadło (narzędzie)
 Kowadło – szczyt w Górach Złotych
 Kowadło – skała na szczycie Kończystej w Tatrach
 Kowadło – skała w rezerwacie przyrody Zielona Góra w województwie śląskim
 Kowadło – skała w Wąwozie Ostryszni na Wyżynie Olkuskiej
 kowadło – konkurencja zawodów siłaczy
 kowadło chmurowe (kowadło burzowe)
 Lodowe kowadło – saga fantasy Michaela Scotta Rohana
 "Kowadło" – nagroda stowarzyszenia "Kuźnica"
 "Kowadło" – kryptonim jednostki Związku Walki Zbrojnej "Obwód Luboml AK"
 KOWADŁO – Festiwal Państwowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej
 "Latające kowadło" (Flying Anvil) – jedna z nieoficjalnych nazw samolotu McDonnell Douglas F-4 Phantom II

Zobacz też 

 kowadełko